Guigou – centro abitato del Marocco
 Élisabeth Guigou – politico
 Gianni Guigou – calciatore
 Michaël Guigou – pallamanista
 Paul Guigou – pittore